En uvular klusil är ett konsonant språkljud. Det finns i två varianter:

 Tonlös uvular klusil, IPA-tecken 
 Tonande uvular klusil, IPA-tecken

Se även
 Uvular konsonant
 Klusil

Fonetik
Konsonantljud